

Rytuały 
 requiem – msza żałobna

Muzyka 
 utwory muzyczne
 requiem – kompozycja mszalna wykonywana w Dzień Zaduszny, jak również podczas uroczystości żałobnych, również tego rodzaju utwory
 Requiem – tytuły utworów ww. rodzaju
 Requiem – singel zespołu Killing Joke z albumu Killing Joke (1980)
 Requiem – msza żałobna przeznaczona dla chóru, solistów i orkiestry
 Requiem – utwór francuskiej piosenkarki Almy

 albumy muzyczne
 Requiem – album grupy Bathory
 Requiem – album grupy Hunter
 Requiem – album Johna Lowery’ego (Johna 5)
 Requiem – album koncertowy zespołu Killing Joke
 Requiem – album zespołu Korn
 Requiem – minialbum Przemysława Gintrowskiego z 1979

 wytwórnie muzyczne
 Requiem – niezależna polska wytwórnia

Film 
 Requiem – amerykański, krótkometrażowy film fabularny z 1995 w reżyserii Elizabeth Sung
 Requiem – polski film z 1988 roku w reżyserii Krzysztofa Langa
 Requiem – polski film z 2001 roku w reż. Witolda Leszczyńskiego
 Requiem – niemiecki film z 2006 roku w reż. Hansa-Christiana Schmida

Geografia i astronomia 
 (2254) Requiem – planetoida

Zobacz też